Jägle steht für:
 Jägle Verkehrsbetriebe, Verkehrsunternehmen in Eichstätt
 Johann Jakob Jägle (1763–1837), deutscher Schriftsteller